TNG kan betyda följande:

 TNG - bemanningsföretag
 Telescopio Nazionale Galileo
 Star Trek: The Next Generation
 IATA: kod för flygplatsen i Tanger, Marocko.